Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2013 года — 15-й розыгрыш турнира, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах с 17 октября по 8 ноября 2013 года.

Заявки 
Две страны официально подали заявки на проведение турнира:

Стадионы 
В июне 2012 ФИФА выбрал Международный стадион имени шейха Халифы в Эль-Айне, стадион «Аль-Нахьян» в Абу-Даби, стадион «Аль-Рашид» в Дубае, стадион «Эмирейтс Клаб» в Рас-Аль-Хайме и стадион «Фуджайра Клаб» в Эль-Фуджайре в качестве мест проведения. Изначально предполагалось использование стадиона «Шарджа» в Шардже, и окончательно он был выбран в сентябре 2012.

Участники 
Кроме хозев ОАЭ, автоматически попавших в финальный турнир, ещё 23 страны пройдут отбор в 6 отдельных континентальных турнирах. Жеребьёвка финальной стадии прошла 26 августа в Абу-Даби.

 1.Команды, дебютирующие на турнире.
 2.Сборная России впервые примет участие в турнире после распада СССР.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Команды, занявшие третьи места 
В соответствии с регламентом турнира 4 команды из 6 занявших третьи места в своих группах, проходят в 1/8 финала.

Плей-офф 

 — победа в серии послематчевых пенальти

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Юношеский чемпионат мира на FIFA.com 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
2013 год в футболе
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Октябрь 2013 года
Ноябрь 2013 года
Спорт в ОАЭ в 2013 году
Чемпионаты мира в ОАЭ